SSE3 (PNI — Prescott New Instruction) — третья версия SIMD-расширения Intel, потомок SSE, SSE2 и MMX. Впервые представлено 2 февраля 2004 года в ядре Prescott процессора Pentium 4. В 2005 AMD предложила свою реализацию SSE3 для процессоров Athlon 64 (ядра Venice, San Diego и Newark).

Набор SSE3 содержит 13 инструкций: FISTTP (x87), MOVSLDUP (SSE), MOVSHDUP (SSE), MOVDDUP (SSE2), LDDQU (SSE/SSE2), ADDSUBPD (SSE), ADDSUBPD (SSE2), HADDPS (SSE), HSUBPS (SSE), HADDPD (SSE2), HSUBPD (SSE2), MONITOR (нет аналога в SSE3 для AMD), MWAIT (нет аналога в SSE3 для AMD).

Наиболее заметное изменение — возможность горизонтальной работы с регистрами. Если говорить более конкретно, добавлены команды сложения и вычитания нескольких значений, хранящихся в одном регистре. Эти команды упростили ряд DSP- и 3D-операций.
Существует также новая команда для преобразования значений с плавающей точкой в целые без необходимости вносить изменения в глобальном режиме округления.

Google Chrome начиная с версии 89 требует наличия этих инструкций.

Инструкции SSE3 
 ADDSUBPD (Add Subtract Packed Double).
 ADDSUBPS (Add Subtract Packed Single).
 HADDPD (Horizontal Add Packed Double).
 HADDPS (Horizontal Add Packed Single).
 HSUBPD (Horizontal Subtract Packed Double).
 HSUBPS (Horizontal Subtract Packed Single).
 FISTTP — преобразование вещественного числа в целое с сохранением целочисленного значения и округлением в сторону нуля.
 LDDQU — загрузка 128bit невыровненных данных из памяти в регистр xmm, с предотвращением пересечения границы строки кеша.

Процессоры с поддержкой SSE3 
 AMD:
 Athlon 64 (начиная с Venice Stepping E3 и San Diego Stepping E4)
 Athlon 64 X2
 Athlon 64 FX (начиная с San Diego Stepping E4)
 Opteron (начиная с Stepping E4)
 Sempron (начиная с Palermo. Stepping E3)
 Phenom
 Phenom II
 Athlon II
 Turion 64
 Turion 64 X2
 AMD FX
 AMD Ryzen
 Intel:
 Celeron D
 Celeron 420, 430 and 440
 Pentium 4 (начиная с Prescott)
 Pentium D
 Pentium Dual-Core
 Pentium Extreme Edition (но НЕ Pentium 4 Extreme Edition)
 Intel Core Duo
 Intel Core Solo
 Intel Core 2 Duo
 Intel Core 2 Extreme
 Intel Core 2 Quad
 Xeon (начиная с Nocona)
 Atom
 Intel Core i3
 Intel Core i5
 Intel Core i7
 VIA/Centaur:
 C7
 Nano
 Transmeta
 Efficeon TM88xx (NOT Model Numbers TM86xx)

См. также 
 Таксономия Флинна
 SIMD
 SISD
 MIMD
 MISD

Ссылки 
 Define SSE2, SSE3 and SSE4
 Overview: Intel® Streaming SIMD Extensions 3 (Intel® SSE3)

Инструкции x86
Расширения архитектуры x86